Євангелісти — автори чотирьох канонічних Євангелій у Новому Заповіті.
 Євангелісти — християнські служителі, що займаються євангелізаційною діяльністю
 Євангельські християни (що називаються євангелістами) — споріднені протестантські групи
 Євангельські християни (прохановці) (що називаються євангелістами) — один із протестантських напрямів у Росії
 Євангелісти — сучасний термін, що має на увазі фахівців, що займаються популяризацією комп'ютерної програми.